Фили́пп Мерсье́ (, ; 7 марта 1691, Берлин, Бранденбург-Пруссия — 18 июля 1760, Лондон, Королевство Великобритания) — французский живописец, рисовальщик и , видный представитель раннего рококо, ученик Антуана Пэна и последователь Антуана Ватто. Вырос и учился в Берлине, но большую часть творческой жизни провёл в Англии; также работал во Франции, в Италии и Португалии. Творческое наследие Мерсье составляет около трёх сотен картин, рисунков и офортов: портретов и жанровых сцен, а также рисунков и офортов. Испытавший большое влияние французских и английских современников — Антуана Ватто, Жана-Симеона Шардена и Уильяма Хогарта — Мерсье оказал заметное влияние на английскую живопись георгианской эпохи как один из создателей варианта неформального группового портрета — так называемых «».

Галерея избранных работ

Примечания 
Комментарии

Источники

Библиография

Основная литература 

Первичные источники
 
 
 
 
Исследования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каталог выставки

Дополнительная литература 

Комментарии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 

Художники Англии XVIII века
Художники-портретисты Англии
Гравёры Англии
Гравёры XVIII века
Гугеноты